I Know () — песня и сингл норвежской певицы Туне Дамли c третьего студийного альбома I Know (2009), выпущенная в Норвегии 27 апреля 2009 года на лейбле Eccentric Music. Песня поднялась в норвежском чарте синглов до 4-й позиции, тем самым став вторым хитом в карьере певицы после песни «Butterflies».

Список композиций 
Цифровая дистрибуция

Позиции в чартах

История релизов

Примечания